Донегол () — нагорье в северо-западной части острова Ирландия, в одноимённом графстве.

Нагорье состоит из нескольких крутосклонных и сильно расчленённых массивов высотой до 752 м (). Сложено преимущественно метаморфическими породами. На территории нагорья преобладают торфянистые и вересковые пустоши, луга. На восточных склонах произрастают берёзовые и хвойные леса.

Жители нагорья занимаются овцеводством (с круглогодичным содержанием овец на пастбищах).

Источники 
 .

Рельеф Ирландии